Смыченко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Смыченко, Александр Данилович (род. 1951) — советский футболист.
 Смыченко, Филипп Елисеевич (1872—?) — крестьянин, депутат Государственной думы.